Ile steht für:
 Ile (Griechenland), eine Abteilung des Heeres im antiken Griechenland
 Ilê Aiyê, eine brasilianische Musik- und Kulturgruppe aus Salvador da Bahia
 Ile-Ife, die heilige Stadt des afrikanischen Yoruba-Volkes
 Ile (Mosambik), einen Distrikt der Provinz Zambezia in Mosambik
 Ili (Fluss) (kasachisch: Іле, İle), ein Fluss in Zentralasien
 mittelniederdeutsche Bezeichnung für Blutegel, auch Ihle geschrieben
 Ile, Ilargi oder Ilazki, baskische Bezeichnung für ihre Göttin Mond, siehe Baskische Mythologie

Île steht für:
 französischsprachiger Namensbestandteil für Insel
 L’Île, deutscher Titel Insel der Meuterer

Ìle steht für:
 Ìle, den schottisch-gälischen Namen der Insel Islay

ile steht für:
 Interlingue (ISO-639-3-Code), eine der konstruierten Sprachen

iLe steht für:
 iLe (Sängerin) (* 1989), puerto-ricanische Musikerin

ILE steht für:
 Isoleucin, eine Aminosäure
 Integrierte ländliche Entwicklung
 Institución Libre de Enseñanza, pädagogische Bewegung in Spanien
 Intermediate Level Education, Schulausbildungsniveau in einigen englischsprachigen Ländern zwischen Grundschule und weiterführender Schule
 Skylark Field (IATA-Code), Flugplatz von Killeen, Bell County, US-Bundesstaat Texas

Siehe auch:
 Ille
 Isle
 Ihle
 Ile Ape (Begriffsklärung)
 IIE
 Iles

Abkürzung